

Patronyme 

 Don Abney (1923-2000), pianiste de jazz américain.
 Michael Abney-Hastings, 14 comte de Loudoun (1942-2012), australien connu pour son documentaire Britain's Real Monarch qui le présente comme le véritable roi du Royaume-Uni.
 Nina Chanel Abney (1982-), artiste peintre afro-américaine.
 Simon Abney-Hastings, 15 comte de Loudoun (1974-) fils de Michael Abney-Hastings (ci-dessus).
 William de Wiveleslie Abney, souvent appelé Capitaine Abney (1843-1920), ingénieur militaire britannique.

Toponyme 

 Abney, village du Derbyshire, en Angleterre.
 Abney and Abney Grange, paroisse civile du Derbyshire.
 Abney, communauté du Canada située dans le comté de Kings, sur l'Île-du-Prince-Édouard.
 le cimetière d'Abney Park, cimetière de Londres (Angleterre).

Autres 
 Abney Park, groupe américain de rock et steampunk.
 La loi d'Abney, postulat de la photométrie énoncé par William de Wiveleslie Abney.